Desa Kedungbendo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbendo (administrativ by i Indonesien, lat -8,10, long 111,20), Jawa Timur, 
 Desa Kedungbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 112,71), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar